Setzgraben steht für:

 Setzgraben (Poppendorfer Bach), rechter Zufluss des Poppendorfer Bachs bei Katzendorf, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Setzgraben (Gemeinde Schwarzautal), Weiler in der Gemeinde Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark